Карликові рийні сцинки (Scelotes) — рід із родини Сцинкові. Представлені 24 видами.

Опис 
Це дуже невеличка ящірка до 7 см. Характерною її рисою є подовження тулуба з одночасним зменшенням або взагалі зникненням кінцівок. Кількість кінцівок коливається від п'яти до двох. У багатьох представників цього роду кінцівки редуковані. Вони нагадують змійку. Колір шкіри темно-коричневий або бурий.

Спосіб життя 
Полюбляє піщані та напівпустельні місцини. Здебільшого живе під землею, часто риє у ґрунті ходи на кшталт хробаків. Під піском або ґрунтом пересувається швидко та стрімко. Харчується дрібними комахами.

Щодо розмноження та парування замало відомостей.

Розповсюдження 
Більшість видів цих сцинків представлені у Червоному списку МСОП уразливих видів. Мешкає у Південній Африці та на о. Мадагаскар.

Види 
 Scelotes anguina
 Scelotes arenicola
 Scelotes bicolor
 Scelotes bidigittatus
 Scelotes bipes
 Scelotes bourquini
 Scelotes caffer
 Scelotes capensis
 Scelotes duttoni
 Scelotes fitzsimonsi
 Scelotes gronovii
 Scelotes guentheri
 Scelotes inornatus
 Scelotes insularis
 Scelotes kasneri
 Scelotes limpopoensis
 Scelotes mirus
 Scelotes mossambicus
 Scelotes poensis
 Scelotes schebeni
 Scelotes sexlineatus
 Scelotes uluguruensis
 Scelotes vestigifer

Джерела 
 Fitzinger, 1826 : Neue classification der reptilien nach ihren natürlichen verwandtschaften. Nebst einer verwandtschafts-tafel und einem verzeichnisse der reptilien-sammlung des K. K. zoologischen museum's zu Wien, p. 1-67

Сцинкові